Эдуа́рд Мкрты́чевич Сперця́н (; ) — армянский и российский футболист, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которой играл с 10 лет.

Дебютировал в ПФЛ за «Краснодар-2» 17 марта 2018 года в матче против клуба «Биолог-Новокубанск» (2:0). Дебютировал в ФНЛ за «Краснодар-2» 1 октября 2018 года в матче против «Химок» (4:2). В первенстве ФНЛ 2020/21 забил семь мячей в девяти матчах, после чего дебютировал за основную команду в премьер-лиге 18 сентября 2020 года в матче против «Химок» (7:2). 21 мая 2022 года спас команду от поражения в последнем матче чемпионата России 2021/22 против «Ахмата» (1:1), забив мяч в добавленное ко второму тайму время. В сезоне 2021/22 стал лучшим бомбардиром команды. Лучший игрок «Краснодара» в сезоне 2021/22 по версии болельщиков.

Карьера в сборной 
В феврале 2021 года согласился выступать за национальную сборную Армении. 31 марта 2021 года дебютировал за сборную Армении, вышел на поле в начале второго тайма матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Румынией (3:2) и через 10 минут забил мяч, также в конце матча на 87-й минуте заработал пенальти, который пробил Тигран Барсегян.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 13 / забито голов: 3; победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Краснодара»

Футболисты России
Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»